Lindener Rathaus steht für:

 Lindener Rathaus (Linden), Rathaus in Linden, Landkreis Gießen, Hessen
 Altes Lindener Rathaus (Hannover), Baudenkmal an der Deisterstraße im Stadtteil Linden-Mitte
 Neues Lindener Rathaus (Hannover), Baudenkmal am Lindener Markt im Stadtteil Linden-Mitte